Dies ist eine vollständige Liste der Raketenstarts vom Launch Complex 36 der Cape Canaveral Space Force Station.

Atlas

New Glenn 
Der erste Start der New Glenn ist für 2023 geplant.

→ Siehe auch: Geplante Starts der New Glenn

Launch Complex 36
!Launch Complex 36
!Starts Vom Launch Complex 36